Bahama's
 Little Harbour (Bahama's), een dorp op de Abaco-eilanden, Bahama's

Canada
 Little Harbour (South Twillingate Island), een dorp in de provincie Newfoundland en Labrador
 Little Harbour, de voormalige naam van Rocky Harbour, Newfoundland en Labrador
 Little Harbour, alternatieve naam van Little Harbour East (Avalon), Newfoundland en Labrador
 Little Harbour (recreatiegebied), een klein recreatiegebied aan Gander Lake, Newfoundland en Labrador
 Little Harbour (Halifax), een dorp in Halifax Regional Community, Nova Scotia
 Little Harbour (Shelburne), een dorp in Shelburne County, Nova Scotia
 Little Harbour (Pictou), een dorp in Pictou County, Nova Scotia
 Little Harbour (Richmond), een dorp in Richmond County, Nova Scotia

Zie ook 
 Little Harbour East